Melete (geslacht), vlindergeslacht
 Melete (mythologie), een muze
 Melete (planetoïde), donkere planetoïde